Wilhelm Manz ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Manz (1804–1867), deutscher Generalleutnant und bayerischer Kriegsminister 
 Wilhelm Manz (Mediziner) (1833–1911), deutscher Ophthalmologe